Tornei dell'ATP Challenger Tour giocati nella regione Metropolitana di Santiago del Cile:
 Santiago Challenger, dal 1986 al 2001 a Santiago
 Cerveza Cristal, nel 1997 e 1998 a Santiago
 Copa Petrobras Santiago, dal 2004 al 2010 a Santiago
 Santiago Challenger,  dal 2005 al 2009 a Providencia e dal 2011 a Vitacura
 Santiago Challenger,  dal 2015 al 2017 a Vitacura